Byzantium (Oudgrieks:  / Byzántion) was tot het jaar 330 de naam van de stad aan de Bosporus die Istanboel heet.

Byzantium kan verwijzen naar:
 Byzantion, de oorspronkelijke Griekse kolonie gesticht in de 7e eeuw v.Chr.
 Constantinopel voor de geschiedenis van de stad van 330 tot 1453
 Istanboel voor de stad na het jaar 1453
 Byzantijnse Rijk, rijk in de late oudheid (met Constantinopel/Byzantium als hoofdstad)
 Byzantium (gebouw), gebouw in Amsterdam
 Byzantium (film), een Brits-Amerikaanse fantasyfilm uit 2012 onder regie van Neil Jordan
 Byzantium (gedicht), een Engelstalig gedicht uit 1933 van William Butler Yeats